Das Quadeinzel (Rollstuhl) der US Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Sieger der letzten Austragung 2015 war Dylan Alcott.

Ergebnisse 

 Finale

Gruppenspiele

Weblinks 
 

Quadeinzel
2017